Суховієнко — українське прізвище.
 Суховієнко Дмитро (1972) — український піаніст.
 Суховієнко Микола Іванович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Суховій Петро (Суховієнко) — кошовий гетьман (1668—1669).

Примітки 

Українські прізвища